Le tournoi de tennis d'Atlanta est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 II se dispute du 24 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Wendy Turnbull, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Wendy Turnbull et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979 II
Atlanta II
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en septembre 1979